Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin eram os atuais campeões, mas Mahut decidiu não participar. Roger-Vasselin jogou ao lado de Benoît Paire, mas perderam na primeira rodada para Johan Brunström e Raven Klaasen. Marc Gicquel e Michaël Llodra conquistaram o título, derrotando Brunström e Klaasen na final por 6–3, 3–6, [11–9].

Cabeças de chave

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Semifinais)
  Eric Butorac /  Paul Hanley  (Quartas de final)

<li>  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (Quartas de final)
<li>  Jamie Delgado /  Ken Skupski (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D